Кабардино-Балкарский областной (республиканский) комитет КПСС — центральный партийный орган, существовавший в Кабардино-Балкарии (Кабардино-Балкарская АО, Кабардино-Балкарская АССР) с января 1922 года по 6 ноября 1991 года.

История 
 16 января 1922 года Кабардинская автономная область объединена с Балкарским национальным округом в Кабардино—Балкарскую автономную область и связи с этим был создан Кабардино-Балкарский областной комитет РКП(б).
 С 16 октября 1924 Кабардино-Балкарская автономная область в составе Северо-Кавказского края 
 В декабре 1925 года Кабардино-Балкарский областной комитет РКП(б) переименован в Кабардино-Балкарский областной комитет ВКП(б).
 5 декабря 1936 Кабардино-Балкарская автономная область преобразована в Кабардино-Балкарскую Автономную Советскую Социалистическую Республику.
 8 апреля 1944 года Кабардино-Балкарская Автономная Советская Социалистическая Республика переименована в Кабардинскую Автономную Советскую Социалистическую Республику и в связи с этим, Кабардино-Балкарский областной комитет ВКП(б) переименован в Кабардинский областной комитет ВКП(б).
 13 октября 1952 Кабардинский областной комитет ВКП(б) переименован в Кабардинский областной комитет КПСС
 9 января 1957 года Кабардинская АССР переименована в Кабардино-Балкарскую АССР и cоответственно Кабардинский областной комитет КПСС был переименован в Кабардино-Балкарский областной комитет КПСС.
 В июле 1990 Кабардино-Балкарский областной комитет КПСС преобразован в Кабардино-Балкарский республиканский комитет КПСС, а затем переименован в Кабардино-Балкарский республиканский комитет КП РСФСР (в составе КПСС).
 23 августа 1991 года деятельность КП РСФСР приостановлена, а 6 ноября того же года запрещена.

Первые секретари РКП(б)/ВКП(б)/КПСС

Ответственные секретари 
 Павлович Болеслав Ольгердович  (1922 — 3.1923)
 Михайлов Степан Андреевич (3.1923 — 4.1924)
 Лещинский Павел Донатович (4.1924 — 5.1925)
 Боровицкий Иван Николаевич (5.1925 — 7.1928)
 Повалюхин, Иван Иванович (7.1928 — 9.1928)
 Дулин Василий Михайлович (10.1928 — 3.1929)
 Максидов Казгери Увжокович (3.1929 — 5.1929)
 Фёдоров Александр Петрович (5.1929 — 1.1930)
 Севастьянов Николай Фёдорович (2.1930 — 5.1930)
 Калмыков Бетал Эдыкович (5.1930)

Первые секретари 
 Калмыков Бетал Эдыкович ( — 5.12.1936)
 Калмыков Бетал Эдыкович (5.12.1936 — 13.11.1938)
 Кудрявцев Александр Васильевич (13.11.1938 — 12.1939)
 Кумехов Зубер Докшукович (12.1939 — 10.4.1944)
 Мазин Николай Петрович (10.4.1944 — 5.1949)
 Бабич Василий Иванович (5.1949 — 12.1956)
 Мальбахов Тимбора Кубатиевич (12.1956 — 19.10.1985)
 Елисеев Евгений Александрович (19.10.1985 — 21.2.1990)
 Коков Валерий Мухамедович (21.2 — 1.9.1990)
 Зумакулов Борис Мустафаевич (1.9.1990 — 23.8.1991)

См. также 
 Глава Кабардино-Балкарской Республики

Примечания

Литература 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник / Сост. В. И. Ивкин. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999.—639с.,илл
 «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС ВКП(б) РКП(б) РСДРП(б) 1917—1991 историко-биографический справочник Автор-составитель Ю. В. Горячев»

Ссылки 
 Кабардинская — Кабардино-Балкарская автономная область
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Кабардино-балкарский
XX век в Кабардино-Балкарии